

Мейкон — місто, штат Джорджія
 Мейкон — місто, штат Іллінойс
 Мейкон — місто, штат Міссісіпі
 Мейкон — місто, штат Міссурі
 Мейкон — місто, штат Північна Кароліна

Див. також 
 Макон